Eberhard Mayer, né le  et mort le , est un médecin et musicien allemand.

Biographie 
Eberhard Mayer est né le 29 octobre 1937. Il grandit en Allemagne de l'Est. Enfant, il prend des cours de violon et de piano.

Il refuse de faire son service militaire dans la police armée populaire et doit s'enfuir à Berlin-Ouest pour faire des études universitaires.

Il étudie la médecine à l'université et, pendant ses études, choisit d'apprendre le violoncelle. Il travaille en tant que docteur et apprend en parallèle le violoncelle avec Thomas Blees, et s'initie à la musique de chambre à la Rheinische Musikschule de Cologne. Il étudie ensuite avec  à Hanovre.

Dans les années 1970 à Leverkusen, il monte un orchestre avec chœur pour faire revivre la musique sacrée baroque et de la période classique. Il épouse la flûtiste Ingrid Mayer. Sa passion pour la musique de chambre le mène à fonder ce qui deviendra en 1998 l'Ensemble Mel Bonis. Cet ensemble est destiné à l'étude des standards de la littérature classique, mais aussi à l'étude des œuvres de compositeurs oubliés comme William Hurlstone, Robert Kahn, George Onslow ou Théodore Dubois.

Depuis la redécouverte de la compositrice française Mel Bonis, son travail a été de ressusciter l'œuvre de la musicienne et la faire connaître à nouveau, jusqu'à sa mort le 28 juillet 2005.

Références

Sources

Liens externes 

Naissance en octobre 1937
Décès en juillet 2005
Violoncelliste allemand
Décès à 67 ans